Rehbein ist der Familienname folgender Personen:

 Anahita Rehbein (* 1994), deutsche Schönheitskönigin
 Arthur Rehbein (1867–1952), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Boike Rehbein (1965–2022), deutscher Soziologe und Sozialphilosoph
 Dirk Rehbein (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Elfriede Rehbein (1929–2004), deutsche Verkehrswissenschaftlerin
 Ernst Rehbein, deutscher Buchbinder
 Franz Rehbein (1867–1909), deutscher Arbeiterschriftsteller
 Fritz Rehbein (1911–1991), deutscher Kinderchirurg
 Günter Rehbein (1936–2015), deutscher Fußballspieler

 Hugo Rehbein (1833–1907), deutscher Reichsgerichtsrat
 Ilse Rehbein (um 1925–nach 1973), deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Radiomoderatorin
 Jochen Rehbein (* 1939), deutscher Linguist
 Karin Rehbein (* 1949), deutsche Dressurreiterin
 Karl Rehbein (1885–1956), deutscher Politiker (OB von Hanau) und Gewerkschafter
 Klaus Rehbein (1930–2018), deutscher Sozialpädagoge
 Malte Rehbein (* 1971), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Max H. Rehbein (1918–2015), deutscher Dokumentarfilmer und Journalist
 Thomas Rehbein († 1610), deutscher Jurist, Ratssekretär und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Wilhelm Rehbein (1776–1825), deutscher Arzt
 Willi Rehbein (1911–1995), deutscher Politiker (SPD), Abgeordneter des Hessischen Landtags 

Siehe auch:

 Rehbein-Linie, ehemalige Reederei in Kassel
 Karl-Rehbein-Schule, Gymnasium in Hanau